GPQ steht für:
 Gershwin Piano Quartet, Schweizer Musikensemble
 Géographie physique et Quaternaire, französisches Wissenschaftsjournal

Abkürzung